Монпансье́ ():

 Монпансье — коммуна во Франции
 Список графов и герцогов Монпансье
 Анна, герцогиня де Монпансье
 Монпансье — леденцы.
 Принцесса де Монпансье (фильм)